Jakobinerkonvent steht für Klöster in Frankreich
 Jakobinerkonvent (Besançon)
 Jakobinerkonvent (Provins)
 Jakobinerkonvent (Rennes)
 Jakobinerkonvent (Saint-Sever)
 Jakobinerkonvent (Toulouse)